Городское поселение город Зеленокумск — упразднённое городское поселение в Советском районе Ставропольского края Российской Федерации.

Административный центр — город Зеленокумск.

История 
Статус и границы городского поселения установлены Законом Ставропольского края от 4 октября 2004 год № 88-кз «О наделении муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района».

С 1 мая 2017 года, в соответствии с Законом Ставропольского края от 14 апреля 2017 № 37-кз, все муниципальные образования Советского муниципального района (городское поселение город Зеленокумск, сельские поселения Восточный сельсовет, село Горькая Балка, Нинский сельсовет, село Отказное, Правокумский сельсовет, Солдато-Александровский сельсовет) были преобразованы, путём их объединения, в Советский городской округ.

Население 

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Состав городского поселения 
До упразднения муниципального образования в состав его территории входили 7 населённых пунктов:

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Советского района Ставропольского края
Упразднённые городские поселения Ставропольского края
Городские поселения, упразднённые в 2017 году